Saverio, el cruel puede referirse a:

Saverio, el cruel, la obra de teatro del escritor y dramaturgo Roberto Arlt.
Saverio, el cruel, la película de 1977 dirigida por Ricardo Wullicher y basada en la obra de teatro.